Павел II (III) Иудей, мелькитский патриарх Антиохийский и всего Востока (518/519—520/521)
 Павел II Чёрный, сирийский патриарх Антиохии и всего Востока (564—575)
 Павел II, вселенский патриарх Константинопольский (641—653)
 Павел II, папа римский (1464—1471)
 Павел II, митрополит Сарский и Подонский Русской церкви (1635—1636)
 Павел II Хейхо, патриарх Вавилона Халдейского и архиепископ багдадский Халдейской католической церкви (1958—1989)
 Павел (II), архиепископ Печский, митрополит Белградский-Карловачский, патриарх Сербский (1990—2009)

 См. также
 Иоанн Павел II — папа римский (1978—2005)